Nops simla  — вид мелких пауков рода Nops из семейства . Центральная Америка: Панама, Тринидад и Тобаго. Длина голотипа самца 4,94 мм (самка до 5,92 мм).
Вид Nops simla был впервые описан в 1967 году американским арахнологом Артуром Чикерингом (1887—1974) вместе с таксонами , , , , , ,  и другими новыми видами. Таксон Nops simla включён в состав рода Nops MacLeay, 1839 и назван по имени места первого обнаружения (Simla, Arima Valley, Тринидад (остров)).

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Nops simla.
 World Spider Catalog : Nops simla Chickering, 1967 Caponiidae (en)
 Фотография Caponiidae на americanarachnology.org

Nops
Животные, описанные в 1967 году
Паукообразные Центральной Америки